Diavoletto – gioco di carte
 Diavoletto – oggetto tubolare per la messa in piega dei capelli
 Diavoletto di Cartesio – strumento di misurazione della pressione dei liquidi
 Diavoletto di Maxwell – esperimento mentale di termodinamica ideato da James Clerk Maxwell
 Diavoletto – soprannome della linea di chitarre elettriche Gibson SG

Pagine correlate 
Diavolo (disambigua)